Valbuena est un nom de famille hispanophone  notamment porté par : 
 Álvaro Valbuena (1941-), artiste peintre colombien ; 
 Luis Valbuena (1985-2018), joueur vénézuélien de baseball ; 
 Mathieu Valbuena (1984-), footballeur français.

Valbuena est également un toponyme avec : 
 Valbuena de Duero, municipalité espagnole sur le Douro dans la province de Valladolid ;
 Abbaye de Valbuena, un monastère cistercien situé dans cette municipalité ;
 Valbuena de Pisuerga, commune espagnole dans la province de Palencia.

Homonymie de patronyme